Giardini pubblici, milánói közpark
 Giardini pubblici, velencei közpark